Kiser est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1958), bobbeur olympique suisse
 (né en 1944), homme politique américain en Floride
 (1875-1936), coureur cycliste américain
 (né en 1968), joueur américain de baseball
 (né en 1986), mannequin américaine
 (né en 1949), entraineur américain de football américain
 (1929-2020), juge américain en Virginie-Occidentale
 (né en 1933), homme politiqeu américain en Caroline du Nord
 (né en 1995), joueur américain de football américain
 (né en 1982), joueur américain de hockey sur glace
 (né en 1947), guitariste américain
 (1889-1974), officier américain aux Philippines
Terry Kiser (né en 1939), acteur américain

Homonymie de patronyme